Slovo chování může znamenat:
 soubor zvyklostí zvířete – etologie
 chování kočky domácí
 kolébání – držení v náručí dětí či drobných savců
 etiketa – soubor společenských pravidel
 míra dodržování těchto pravidel jedince – morálka
 způsob projevu ve společnosti jedince – temperament
 chovat se určitým způsobem
 průběh dějů určitého systému
 chování spotřebitele

Související články 
 Chov

Externí odkazy